Надежда Петровна Батурина (26 ноября 1928, Николаев — 25 апреля 2017, Киев) — украинская артистка театра и кино, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (Киев). Народная артистка Украины (1996).

Биография 
Родилась 26 ноября 1928 года в Николаеве. В 1951 году окончила филологический факультет Одесского государственного университета имени И. Мечникова. В 1951—1954 годах преподавала русский язык и литературу в школах Одесской и Хмельницкой областей.

В 1955 году окончила Школу-студию при Одесском театре Советской Армии. Была актрисой в театрах Одессы. С 14 августа 1961 года — актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Выступала как режиссёр-постановщик ряда спектаклей в театре Л. Украинки и театре «Созвездие». Известна как автор и телеведущая телепрограмм на украинском ТВ.

Умерла 25 апреля 2017 года в Киеве после продолжительной болезни.

Похоронена 27 апреля в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество

Роли в театре 

 «Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011)
 «Дон Кихот. 1938 г.» (2006)
 «И всё это было… и всё это будет…» (2001)
 «Возвращение в Сорренто» (1997)
 «Загадка дома Вернье» (1992)
 «Смех лангусты» (1990)
 «Событие» (1989)
 «Самоубийца» (1989)
 «Я, конечно, человек маленький» (1986)
 «ОБЭЖ» (1985)
 «Победительница» (1983)
 «Игрок» (1982)
 «Синие кони на красной траве» (1980)
 «Веер» (1980)
 «Кафедра» (1979)
 «Надеяться» (1979)
 «Отелло» (1978)
 «Будьте здоровы» (1978)
 «Хозяйка» (1978)
 «Кремлёвские куранты» (1977)
 «Эта маленькая земля» (1977)
 «Как важно быть серьезным» (1976)
 «Испытание» (1976)
 «Без труб и барабанов» (1975)
 «Последние дни» (1974)
 «Добряки» (1973)
 «Бесприданница» (1973)
 «Как важно быть серьезным» (1976)
 «Испытание» (1976)
 «Без труб и барабанов» (1975)
 «Последние дни» (1974)
 «Добряки» (1973)
 «Бесприданница» (1973)
 «Варвары» (1973)
 «Второе свидание» (1972)
 «Каменный властелин» (1971)
 «На всякого мудреца довольно простоты» (1969)
 «Странная миссис Сэвидж» (1968)
 «Большевики» (1968)
 «Традиционный сбор» (1967)
 «Дон Карлос» (1965)
 «Сенсация № 1» (1965)
 «На диком бреге» (1965)
 «Чти отца своего» (1964)
 «В день свадьбы» (1964)
 «Киевская тетрадь» (1963)
 «Нас где-то ждут» (1963)
 «Палата» (1962)
 «Друзья и годы» (1962)
 «Четвёртый» (1961)
 «Проводы белых ночей» (1961)
 «Забавный случай» (1960)

Режиссёрские работы 
 «Последняя любовь» по И. Башевису Зингеру (2009)
 «Пизанская башня» Н. Птушкиной (1999)

Фильмография 
  — «Сто радостей, или Книга великих открытий», эпизод
  — «В город пришла беда», Маша

Награды 
 Народная артистка Украины (14.09.1996).
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1976)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2008)

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте Министерства культуры Украины /25.04.2017/
 Некролог на сайте театра русской драмы имени Леси Украинки /25.04.2017/
 Батурина Надежда Петровна на сайте театра

Выпускники Одесского университета
Похороненные на Байковом кладбище